Szentpétery Imre (1650 k. – 1725) kuruc katonatiszt
 Szentpétery Imre (1878–1950) történész
 Szentpétery Imre (1912–1964) történész, előbbi fia